Hieser ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Hieser (1862–1937), österreichische Opernsängerin (Mezzosopran) 
 Otto Hieser (1850–1892), österreichischer Architekt des Jugendstils